Climax Group — независимая компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр. Основана Карлом Джефри () в 1988 году в городе Портсмут (Англия). Известна сотрудничеством со многими влиятельными издателями, в числе которых Electronic Arts, Rareware, Konami.

Список разработанных игр

Примечания

Ссылки 
 Climax Group  — официальный сайт
 Climax Group — на сайте MobyGames

Компании, основанные в 1988 году
Производители компьютерных игр Великобритании
Производители компьютерных игр по алфавиту